Botànica:
 Les poals són un ordre de plantes. Vegeu poal.
 Eines:
 Un poal és un recipient que conté líquids. Vegeu galleda.
 Geografia:
 El Poal és un municipi del Pla d'Urgell.